Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Helga Masthoff che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Open 1973